Europamesterskabet i håndbold for herrer i 2002 var den femte EM-slutrunde for mænd, og den blev afholdt i Sverige 25. januar – 3. februar 2002.

De 16 deltagende lande spillede først en indledende runde med 4 grupper a 4 hold. De tre bedste hold fra hver gruppe gik videre til hovedrunden om placeringerne 1-12, hvor der blev spillet i 2 grupper a 6 hold. De to bedste hold i hver gruppe gik videre til semifinalerne, mens de øvrige spillede placeringskampe.

Indledende runde

Hovedrunde

Placeringskampe

Finaler

Semifinaler 
 Danmark – Tyskland 23-28
 Sverige – Island 33-22

Bronzekamp 
 Danmark – Island 29-22

Finale 
 Tyskland – Sverige 31-33

Slutstilling

Eksterne henvisninger 
Resultater

2002 (mænd)
Håndbold i 2002